Anton Gavel (né en 1984), joueur allemand de basket-ball ;
 Eugène Gavel (1881-1954), compositeur français de chansons ;
 Henri Gavel (1880-1959), linguiste français, en occitan et basque.